Die Rallye-Weltmeisterschaft 1976 war die vierte von der Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) organisierte Rallye-Weltmeisterschaft. Sie wurde in der Zeit vom 17. Januar bis zum 30. November in zehn Wertungsläufen ausgetragen. Lancia konnte die Herstellerwertung für sich entscheiden. Ein Fahrerweltmeister wurde nicht ermittelt.

Fahrzeuge

Kalender 
Die eingetragenen Kilometer entsprechen der Distanz der Wertungsprüfungen. Die Distanz der Verbindungsstrecken zwischen den einzelnen WPs ist nicht enthalten (außer bei der Rallye Safari und Marokko).

Herstellerwertung

Weblinks 

 Offizielle Website Rallye-Weltmeisterschaft: https://wrc.com/

Einzelnachweise 

1976
Motorsportsaison 1976